Die Young (Ke$ha), een single van Ke$ha uit 2012
 Die Young (Sheppard), een single van Sheppard uit 2019
 Die Young (band), een Amerikaanse band